kleszcz – pajęczak należący do podgromady roztoczy (Acari)
 Kleszcz (ang. The Tick) – amerykański serial animowany o przygodach herosa, przebranego w strój kleszcza
 Kleszcz – część miasta Piotrków Trybunalski

Osoby o nazwisku Kleszcz 
 Włodzimierz Kleszcz – dziennikarz muzyczny, producent, propagator muzyki folk i world music
 Grzegorz Kleszcz – były polski sztangista, trzykrotny olimpijczyk
 Paweł Kleszcz – aktor, absolwent PWST w Warszawie